Lagarrigue pode se referir a:
 Lagarrigue (Lot-et-Garonne)
 Lagarrigue (Tarn)

Desambiguações de topônimos